Raffin ist der Familienname folgender Personen:

 Deborah Raffin (1953–2012), US-amerikanische Schauspielerin
 Melvin Raffin (* 1998), französischer Dreispringer
 Pierre Raffin (* 1938), französischer Ordensgeistlicher und Bischof von Metz